Morfologi (av grekiskans morphe= form och logia= lära) kan syfta på:

 morfologi (lingvistik) – huvudsakligen läran om hur ord bildas och böjs, samt deras grammatiska funktion.
 morfologi (biologi) – läran om organismers form och uppbyggnad.
 Geomorfologi – studiet av geologiska formationer inom geografi och geologi
 morfologi (bildbehandling) – operationer i (digital) bildbehandling som påverkar formen hos grafiska objekt i en bild.
 morfologisk analys – även allmän morfologisk analys, en metod att genom icke-kvantifierad modellering förtydliga svåröverskådliga problemkomplex.
 Morfologi (astronomi) – ett klassificeringssystem för galaxer